

Algemeen 
Boulè of Raad van 500, centraal wetgevend orgaan in het oude Athene
boule (kristal), monokristallijn gegoten halfgeleidermateriaal

Personen 
 Marcellin Boule, Frans paleontoloog, paleoantropoloog en geoloog
 André Muschs, Belgisch hockeyer, beter bekend als Boule Muschs
 Georges Thurston, Canadees zanger, bijgenaamd Boule noire

Bal, bol 
Boule is een Frans woord voor 'bol' of 'bal'  en komt in het Nederlands onder andere voor in de sport en de voedselbereiding. Voorbeelden:

 Petanque, balsport die ook jeu de boules genoemd wordt
 Berlinerbol of boule de Berlin, bol van gefrituurd gistdeeg
 Boule des Moines, Franse kaassoort

Zie ook 

 Boule de suif (doorverwijspagina)